Назаренко, Николай:

 Назаренко, Николай Григорьевич (1911—1992) — донской казак, коллаборант, правый экстремист.
 Назаренко, Николай Николаевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.